David McLellan – accademico inglese
 Sally McLellan, nota come Sally Pearson – ex ostacolista e velocista australiana
 Zoe McLellan – attrice statunitense